Сан Хуан Какаватепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Какаватепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Какаватепек (Сан Хуан Какаватепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику